

Toponyme 
 Buhl, commune française du Bas-Rhin ;
 Buhl, commune française du Haut-Rhin ;
 Buhl-Lorraine, commune française de la Moselle ,
 Buhl, ville des États-Unis de l'État de l'Idaho ;
 Buhl, ville des États-Unis de l'État du Minnesota.

Patronyme 

 David Buhl (1781-1860), compositeur français ;
 Vilhelm Buhl (1881-1954), homme politique danois.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis